Струково — название населённых пунктов в России:

 Струково — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Струково — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Струково — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Струково — деревня в Тасеевском районе Красноярского края.
 Струково — село в Оренбургском районе Оренбургской области.
 Струково — село в Болховском районе Орловской области.
 Струково — деревня в Колпнянском районе Орловской области.
 Струково — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Струково — деревня в Островском районе Псковской области.
 Струково — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Струково — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.
 Струково — станция в Дорогобужском районе Смоленской области.
 Струково — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Струково — деревня в Ленинском районе Тульской области.
 Струково — деревня в Угличском районе Ярославской области.